Adesmia peut désigner :
 Adesmia Fischer von Waldheim, 1822, un genre de coléoptères de la famille des Tenebrionidae ;
 Adesmia DC., 1825, un genre de plantes de la famille des Fabaceae.